Az angol label szó eredeti értelme Címke.

Magyar nyelvi környezetben is használjuk. Jelentései:

 Label (parancs), egy shell-parancs
 Label (programozási nyelv)
 A hangfelvételeknél a label a kiadó márkája (védjegye) - utalásként arra, hogy eredetileg a hanglemez közepén levő kör alakú címkén szerepelt.
 Gyakran italok, főként whisky márkaneve is tartalmazza a "label" szót (pl. White Label, Red Label).